The Case of the Frightened Lady – film tv del 1938 prodotto dalla British Broadcasting Corporation (BBC)
The Case of the Frightened Lady – film 1940 diretto da George King
The Case of the Frightened Lady – film tv del 1948 prodotto dalla British Broadcasting Corporation (BBC)
The Case of the Frightened Lady – film tv del 1983 diretto da Christopher Menaul